RSocket представляє собою бінарний протокол передачі даних через потік байтів по таким протоколам, як: TCP, WebSockets, та Aeron, розроблений Netflix. RSocket створює простокол для використання реактивних потоків (Reactive Streams) між сервером та клієнтом (client-server), та server-server сполученням. RSocket простокол може споживатися різними імплементаціями бібліотек ряду мов програмування, що реазізують протокол RSocket.

Реалізація мовами програмування 
В документації RSocket представлені наступні мови програмування:
 Java
 Kotlin
 Go
 Rust
 C++
 TypeScript
 JavaScript
 Swift
 Python

Java 

Приклад Сервера:

RSocketServer.create(new PingHandler())
  .payloadDecoder(PayloadDecoder.ZERO_COPY)
  .bind(TcpServerTransport.create(7878))
  .block()
  .onClose();
‎

Клієнт:
Mono<RSocket> client =
  RSocketConnector.create()
      .payloadDecoder(PayloadDecoder.ZERO_COPY)
      .connect(TcpClientTransport.create(7878));

PingClient pingClient = new PingClient(client);
Recorder recorder = pingClient.startTracker(Duration.ofSeconds(1));
int count = 1_000;
pingClient
    .requestResponsePingPong(count, recorder)
    .doOnTerminate(() -> System.out.println("Sent " + count + " messages."))
    .blockLast();

C++ 
Приклад Сервера
  // RSocket server accepting on TCP
  auto rs = RSocket::createServer(TcpConnectionAcceptor::create(FLAGS_port));
  // global request handler
  auto handler = std::make_shared<HelloStreamRequestHandler>();
  // start accepting connections
  rs->startAndPark([handler](auto r) { return handler; });
                    
Приклад Клієнта:
auto rsf = RSocket::createClient(TcpConnectionFactory::create(host, port));
auto s = std::make_shared<ExampleSubscriber>(5, 6);
auto rs = rsf->connect().get();
rs->requestStream(Payload("Jane"), s);